Форжинг (от  — ковка) или минтинг (от  — чеканка монет) — создание в различных криптовалютах новых блоков в блокчейне на основе подтверждения доли владения с возможностью получить вознаграждение в форме новых единиц и комиссионных сборов.

Форжинг — не единственная технология создания новых блоков. Альтернативами являются майнинг и ICO. Обычно используется только одна технология, но в некоторых криптовалютах используют комбинации из них.

Различные криптовалюты могут иметь дополнительные условия для участия в форжинге. Например, Nxt позволяет присоединиться к процессу только для тех сумм, которые имеют не менее 1440 блоков подтверждений; Emercoin требует, чтобы активы, участвующие в оценке доли, были депонированы (заморожены) не менее 30 дней. В этом случае вознаграждение становится похожим на начисление процентов по вкладу.

Примечания 

Криптовалюты
Блокчейн